Ру́сский бале́т:

 Русский балет — искусство балета, получившее развитие в России.
 «Русский балет» («Русские балеты») — частная балетная труппа С. П. Дягилева, оказавшая значительное влияние на культуру и искусство XX века (Монте-Карло, 1909—1929). Её основные правопреемники: «Русский балет Монте-Карло» (1931—1934 и 1937—1968) и «Оригинальный русский балет» (1939—1947).  
 «Русский балет» — балетная труппа, организованная в Москве в 1980 году как балетный коллектив Московской областной филармонии. 
 Русский балет I — картина
 «Русский балет» — серия памятных монет СССР
 «Русский балет» — серия памятных монет России